Yakari peut faire référence à :
 Yakari, personnage principal de la série de bande dessinée homonyme suisse, créée par Job et Derib en 1973 ;
 Yakari, série télévisée d'animation française, créée en 1983 d'après la série de bande dessinée ;
 Yakari, série télévisée d'animation franco-belge, créée en 2005 d'après la série de bande dessinée ;
 Yakari : La Grande Aventure, film d'animation de Xavier Giacometti et Toby Genkel, sorti en 2020.

Homonymie de titre